

Scrittori 
 Esichio di Alessandria – lessicografo
 Esichio di Mileto – storico

Teologi 
 Esichio di Gerusalemme – esegeta
 Esichio il Sinaita – monaco e teologo bizantino

Santi 
 Esichio di Cazorla
 Esichio (discepolo di Sant'Ilarione)
 Esichio di Antiochia
 Esichio di Durostoro
 Esichio I di Vienne
 Esichio II di Vienne